Turniej zapasów na halowych igrzyskach azjatyckich w 2017 roku odbył się w dniach 24 – 26 września 2017 roku w Aszchabadzie.

Tabela medalowa

Medaliści

Mężczyźni

styl klasyczny

styl wolny

Kobiety

styl wolny

Przypisy

Bibliografia 
 

2017 w zapasach
Turkmenistan w XXI wieku
Sport w Aszchabadzie
2017 w Azji